Panhard Dyna ist die Bezeichnung für folgende PKW-Modelle des Herstellers Panhard:

 Panhard Dyna X (1945–1954)
 Panhard Dyna Z (1953–1959)